Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 2016 wurde vom 6. bis 14. August im Centro Olímpico de Tênis ausgetragen.

Olympiasieger von 2012 war Andy Murray, der auch bei diesen Spielen die Goldmedaille gewann. Insgesamt nahmen 64 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Seite des Herreneinzelwettbewerbs auf rio2016.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016